František Metelka (* 8. dubna 1980) je bývalý český fotbalista, záložník.

Fotbalová kariéra 
V české lize hrál za SFC Opava a FC Baník Ostrava. Nastoupil ve 157 ligových utkáních a dal 10 gólů. S Baníkem Ostrava vyhrál v roce 2015 pohár. Dále hrál i za MFK Vítkovice, NK Rudar Velenje, Podbeskidzie Bielsko-Biała a FK Baník Sokolov 1948. V Poháru UEFA nastoupil ve 2 utkáních.

Ligová bilance

Externí odkazy 
 CS Fotbal
 fotbal.idnes.cz
 Soccerway
 Transfermarkt

Čeští fotbalisté
Fotbalisté SFC Opava
Fotbalisté FC Baník Ostrava
Fotbalisté FC Vítkovice
Fotbalisté FK Baník Sokolov
Fotbalisté NK Rudar Velenje
Fotbalisté Podbeskidzie Bielsko-Biała
Narození v roce 1980
Narození 8. dubna
Narození ve Vítkově
Žijící lidé
Muži